Сла́вица — система письма для сербскохорватского, сербского, хорватского, боснийского и черногорского языков, предложенная Райко Игичем в 1987 в его книге Nova Slovarica, опубликованной в издательстве «Универзал» в Тузле. Алфавит представляет собой комбинацию латинского и кириллического алфавитов и предназначен для народов бывшей Югославии, которые говорят фактически на одном и том же языке, но пользуются разными письменностями.

Алфавит 
Славица представляет смесь из 18 знаков латиницы и 8 знаков кириллицы, которые обозначают звуки, передающиеся в латинице с помощью диакритики и диграфов. Четыре буквы — a, e, o, j (характерные для обоих алфавитов) — также используются в этой письменности. Таким образом, славица поддерживает принцип одной графемы для одной фонемы, характерный для кириллических алфавитов.

Использование 
Славица использовалась в 1988—1989 гг. учащимися начальной школы Мате Балота в Буйе, в Хорватии, однако тогда в хорватских СМИ эта практика нашла много противников. Славица использовалась до и после гражданской войны в Югославии в ряде ежедневных газет и некоторых журналах.

Пример 
За образец взят гимн Королевства Югославия.

См. также 
 Гаевица
 Вуковица

Алфавиты на основе латинского
Кириллические алфавиты